Franc Bogovič (1963) – politico sloveno
 Mile Bogović (1939) – vescovo cattolico croato
 Mirko Bogović (1816-1893) – scrittore e politico croato